Алоэ — род суккулентных растений подсемейства асфоделовые, содержащий более 500 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.

Персоналии 
 Алоэ, Батист (род. 1994) — французский футболист.
 Алоэ, Кевин (род. 1995) — эстонский футболист.
 Алоэ, Стефано (род. 1972) — итальянский филолог, литературовед, переводчик.
 См. также 
 Aloe vera (значения)